Coyote Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coyote Butte (Arizona)	
 Coyote Butte (Ada County, Idaho)	
 Coyote Butte (Blaine County, Idaho)	
 Coyote Butte (Butte County, Idaho, 1569 m)	
 Coyote Butte (Butte County, Idaho, 1801 m)	
 Coyote Butte (Shoshone County, Idaho)	
 Coyote Butte (Kalifornien)	
 Coyote Butte (Crook County, Oregon)	
 Coyote Butte (Deschutes County, Oregon, 1350 m)	
 Coyote Butte (Deschutes County, Oregon, 954 m)	
 Coyote Butte (Gilliam County, Oregon)	
 Coyote Butte (Grant County, Oregon)	
 Coyote Butte (Jefferson County, Oregon)	
 Coyote Butte (Klamath County, Oregon, 1394 m)	
 Coyote Butte (Klamath County, Oregon, 1496 m)	
 Coyote Butte (Lake County, Oregon)	
 Coyote Butte (Malheur County, Oregon)	
 Coyote Butte (Washington)